Erne puede referirse a:

 Ertzainen Nazional Elkartasuna, siglas del sindicato de la policía autonómica vasca (Ertzaintza) .
 Río Erne, río de Irlanda.
 Lago Erne, lago de Irlanda.